Dark Places (livro), de Gillian Flynn
 Dark Places  (1973), terror com Christopher Lee
 Lugares Escuros (2015), suspense com Charlize Theron (orig.: Dark Places)
 "Dark Places", canção de Hollywood Undead, do álbum Day of the Dead (álbum)